Шаванн (, Chavanne) — топоним во Франции, Швейцарии и Австрии, а также фамилия.

Географические объекты во Франции:
 Шаванн — коммуна в департаменте Шер
 Шаванн-ле-Гранд — коммуна в департаменте Бельфор
 Шаванн-сбр-л'Этан в департаменте Верхний Рейн
 Шаванн-сюр-Рейсюз — коммуна в департаменте Эн
 Шаванн-сюр-Суран — коммуна в департаменте Эн
 Шаванн — коммуна в департаменте Верхняя Сона
 Ла-Шаванн — коммуна в департаменте Савойя

Географические объекты в Швейцарии:
 Шаванн-де-Божи в кантоне Во
 Шаванн-де-Буа — община в кантоне Во
 Шаванн-ле-Шене — община в кантоне Во
 Шаванн-ле-Вейрон — община в кантоне Во
 Шаванн-пре-Ренен — община в кантоне Во
 Шаванн-сюр-Мудон — община в кантоне Во
 Шаванн-су-Орсоннен — община в кантоне Фрибур
 Вейлер-Шаванн — населённый пункт в общине Ла-Нувевиль в кантоне Берн

Персоналии 

 Шаванн, Александр Сезар (1723—1800) — швейцарский богослов.
 Шаванн, Ирена фон (1868—1938) — австрийская певица.
 Шаванн, Йозеф (1846—1902) — австрийский географ, метеоролог и путешественник.
 Шаванн, Марк — нидерландский писатель
 Шаванн, Рудольф фон (1850—1936) — австро-венгерский генерал, командующий XIII армейским корпусом в Загребе.
 Шаванн, Фернан (1868—1936) — швейцарский драматург.
 Шаванн, Эдуар (1865—1918) — французский синолог.

См. также 
 Пюви де Шаванн, Пьер Сесиль (1824—1898), французский художник.